Pino Suárez es una de las estaciones que forman parte del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.

Información general 

Su nombre se debe a que la estación está en el cruzero de la Avenida Solidaridad las Torres con Avenida Pino Suárez.

Futuro 

Inicio de operación programado para finales de 2022.

Afluencia 

Se espera alrededor de 4500 pasajeros en hora de máxima demanda.

Conectividad

Salidas 

Al Norte: Avenida Pino Suárez (rumbo al centro de Toluca)
Al Sur: Avenida Pino Suárez (rumbo a Metepec)

Conexiones

Lugares de interés 

Aproximadamente a 850m (11 minutos caminando) de la Terminal de Autobuses de Toluca

Véase también

Referencias